Polidora puede referirse a:
En la mitología griega:
Polidora, danaide, unida a Esperqueo concibió al rey Dríope.
Polidora, hija de Peleo.
Polidora, posible mujer de Protesilao.
Polidora, una oceánide.
Polidora, una amazona.